České příjmení Řezníček nosí více osobností:

Muži 
 Antonín Řezníček (* 1940) – český fotbalista a mezinárodní rozhodčí
 Bohumil Řezníček (* 1922) – český motocyklový závodník
 František Řezníček, vícero nositelů:
 František Řezníček (fotograf) (1954–2007) – český fotograf a galerista
 František Řezníček (politik) (1915–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Gustav Řezníček (* 1969) – český divadelní herec
 Jakub Řezníček (* 1988) – český fotbalový útočník
 Jan Řezníček (* 1992) – český fotbalový záložník
 Josef Řezníček (rozcestník), vícero nositelů
 Ladislav Řezníček (1896–1962) – český novinář a knihovník
 Lukáš Řezníček (* 1988) – český sochař
 Martin Řezníček (* 1976) – český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj České televize
 Miroslav Řezníček (* 1942) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ČSSD
 Pavel Řezníček, vícero nositelů:
 Pavel Řezníček (spisovatel) (1942–2018) – český surrealistický básník a prozaik
 Pavel Řezníček (herec) (* 1966) – český herec
 Petr Řezníček (* 1951) – český politik, starosta Chrudimi, člen strany SNK Evropští demokraté
 Václav Řezníček (1861–1924) – český spisovatel a novinář
 Vladimír Řezníček (1919–2001) – československý voják a příslušník výsadku Wolfram
 Zdeněk Řezníček, vícero nositelů

Ženy 
 Dana Řezníčková (* 1960) – česká didaktička geografie
 Františka Řezníčková (1910–???) – česká a československá politička, poúnorová bezpartijní poslankyně
 Klára Řezníčková (* 1983) – česká fotografka a dokumentaristka

Jiné významy 
 malý řezník, zdrobnělina základního slova

Česká příjmení